Speedwell steht für

geografische Objekte:
 Speedwell Township (Missouri), St. Clair County, Missouri
 Speedwell (New Jersey), Morris County, New Jersey
 Speedwell Township (North Dakota), Wells County, North Dakota
 Speedwell (Tennessee), Claiborne County, Tennessee
 Speedwell (Virginia), Wythe County, Virginia
 Speedwell Island
 Speedwell Cavern, eine Tropfsteinhöhle in Castleton, Derbyshire

Firmen:
 Speedwell Motor and Engineering Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Speedwell Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Markenname des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers Kunz Automobile Company

Schiffe:
 Speedwell (Schiff, 1560), eine 1560 eroberte französische Galeere, die bis 1580 in der britischen Marine diente.
 Speedwell (Schiff, 1573), ex Swiftsure, eine 40-Kanonen-Galeone, die 1624 verloren ging. 
 Speedwell (Schiff, 1577), ein 60-Tonnen-Segelschiff, das gemeinsam mit der Mayflower Pilgerväter nach Virginia, Nordamerika, bringen sollte.
 Speedwell (Schiff, 1656), ex Cheriton, ein 20-Kanonen-Schiff, das 1676 verloren ging.
 Speedwell (Schiff, 1688), ein 8-Kanonen-Brander, der 1692 als Wellenbrecher versenkt wurde.
 Speedwell (Schiff, 1690), ein 8-Kanonen-Brander, der 1702 zu einer 28-Kanonen-Fregatte 5. Rangs umgebaut wurde und 1720 verloren ging.
 Speedwell (Schiff, 1744), eine 14-Kanonen-Sloop, die 1750 verkauft wurde.
 Speedwell (Schiff, 1752), eine 8-Kanonen-Sloop der Cruizer-Klasse.
 Speedwell (Schiff, 1761), ein Kutter, der 1761 von Frankreich gekapert wurde.
 Speedwell (Schiff, 1775), eine 18-Kanonen-Sloop, die am 26. Oktober 1781 bei Gibraltar von der spanischen Fregatte Santa Barbara gekapert wurde.
 Speedwell (Schiff, 1780), ein 16-Kanonen-Kutter, der 1807 unterging.
 HMS Speedwell (1815), ein 5-Kanonen-Schoner, der 1834 verkauft wurde.
 HMS Speedwell (1841), ein Kutter, der 1855 verkauft wurde.
 HMS Speedwell (1861), ein als Bark getakeltes 570-Tonnen Dampfkanonenboot der Philomel-Klasse, das 1876 abgewrackt wurde.
 HMS Speedwell (1889), ein Torpedoboot, das 1909 zum Minensuchboot umgebaute und 1920 verkauft wurde.
 HMS Speedwell (J87), ein 1935 gebautes Minensuchboot der Halcyon-Klasse, das 1946 verkauft wurde und 1954 unter dem Namen Topaz havarierte und abgewrackt wurde.